Ю́жно-Кури́льск (до 1946 — Фурукамаппу, , ) — посёлок городского типа, расположенный на острове Кунашир (на юге Курильских островов), на берегу Южно-Курильского пролива. Административный центр Южно-Курильского городского округа Сахалинской области России.

Население —  чел. ().

История

Освоение Кунашира 
История посёлка связана с историей Курильских островов в целом. В России Курилы впервые стали известны после походов Ивана Юрьевича Москвитина и его соратников, после которых Нехорошко Иванович Колобов в 1646 г. рассказывал об айнах — местных жителях Курил, а также похода Владимира Васильевича Атласова в 1697 г. После этого Курилы, Сахалин и Хоккайдо осваиваются совместно русскими и японцами. К концу XVIII века на Курилах появились русские поселения из ссыльных и добровольцев. Также, наряду с поселениями айнов («мохнатых»), были основаны японские фактории и укрепленные пункты с воинскими гарнизонами. В 1769 году сотник Иван Чёрный получил известие о том, что японцы живут на Кунашире, где у них на дальней лопатке устроен город с крепостью и постоянным гарнизоном.

Айнское поселение 
Ослабленная Крымской войной, в 1855 г. Россия подписывает Симодский трактат и отдаёт Японии часть Южных Курил, включая остров Кунашир. Предшественник Южно-Курильска — айнское селение Фурукамаппу, что в переводе с айнского обозначает «место торговли, обмена» — располагался в северо-восточном углу бухты того же названия. С 1855 года селение относилось к японскому губернаторству Мацумаэ, переименованному в 1869 году в Хоккайдо. Во времена владения островом Японией (1855—1945 гг.) здесь были основаны и другие поселения. В селении вместе с примыкающими к нему поселениями Окинокотан и Исоянбецу было 50 домов. Имелась почта с телеграфом и магазины.

Основание посёлка 

Кунашир был занят советскими войсками 1 сентября 1945 года в результате Курильской десантной операции. Рота автоматного батальона 113-й стрелковой бригады 87-го стрелкового корпуса 2-го Дальневосточного фронта высадилась возле Фурукамаппу, на берегу их ждал с белым флагом командир японского батальона: располагавшийся там гарнизон капитулировал без боя. 2 февраля 1946 г. остров был включён в состав Южно-Сахалинской области (позднее объединена с Сахалинской областью) Российской СФСР Союза ССР, был основан русский посёлок, название которому — Южно-Курильск — было дано Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 июня 1946 года. Из состава 113-й стрелковой бригады на острове комплектовался первый аппарат Южно-Курильского горисполкома и всех служб гражданской власти. Первым председателем райисполкома был командир батареи артдивизиона капитан Бабухадия. После освобождения развернулось активное строительство силами советских военных и японских военнопленных, которые содержались на Кунашире в отдельном лагере. Японцев кормили тем же пайком, что и советских солдат. Пленные носили свою форму со знаками различия, были разбиты на взводы и роты со своими командирами во главе, ходили строем, строго соблюдали дисциплину и порядок согласно уставам японской армии (если это не причиняло вреда советской стороне).

По решению советского правительства все японское население летом 1947 года было переселено с Курильских островов в Японию, на Хоккайдо. К тому времени на Курилы прибыли многие переселенцы и сезонные рабочие из разных регионов Советского Союза. Рыбное хозяйство Кунашира и Шикотана стало наращивать своё производство и повышать отдачу.

После цунами 1953 года Южно-Курильск и многие коммунальные объекты были выстроены заново на уровне примерно на 30 м выше прежнего и получили название «нового района». После того как землетрясение 1994 года в открытом море к востоку от острова Хоккайдо принесло и новым постройкам огромный ущерб, жилые и другие дома опять были выстроены на новом месте.

Современность 
После периода неуверенности и упадка 1990-х годов, во многом вызванного разговорами о передаче южных Курильских островов Японии, Южно-Курильск постепенно начинает оживать. Федеральная программа развития Курильских островов предполагает значительные инвестиции в аэропорт, дороги и прочие объекты на острове.

1 ноября 2010 года в Южно-Курильск впервые прибыл Президент РФ Дмитрий Медведев. Визит был посвящён социально-экономическому развитию островов. Глава государства посетил южнокурильский рыбокомбинат, строящиеся причальный комплекс в акватории бухты Южнокурильская и детсад на 110 детей для нужд Южно-Курильска, а также работающую геотермальную станцию на окраине посёлка и ряд других объектов Кунашира, и пообещал вкладывать деньги в этот регион страны и улучшить условия жизни и демографическую ситуацию на островах.

11 сентября 2011 года секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев провёл в Южно-Курильске совещание с руководством Сахалинской области, где обсуждались вопросы обеспечения безопасности региона, ход строительства объектов гражданской и пограничной инфраструктуры, рассматривались вопросы безопасности при возведении и эксплуатации портового причального комплекса в Южно-Курильске и реконструкции аэропорта Менделеево.

Физико-географическая характеристика 

Южно-Курильский городской округ относится к районам Крайнего Севера. Муниципальное образование расположено на острове Кунашир Большой Курильской гряды и островах Малой Курильской гряды. В районе сохранилась нетронутая природа с уникальными представителями флоры и фауны, однако развитию туризма мешают плохая инфраструктура и отдалённость района от цивилизации. Существуют планы по привлечению туристов.

Южно-Курильский городской округ имеет, на севере, морские границы с Курильским городским округом, а на юге по морю граничит с Японией. Посёлок расположен в сейсмоопасном районе. Достаточно высока вероятность сильных землетрясений. В настоящее время строительство осуществляется с применением специальных технологий, позволяющим зданиям выдерживать землетрясения до 8 баллов по шкале MSK-64.

Административное устройство 
Южно-Курильск образует Южно-Курильский городской округ, в который входят посёлок Южно-Курильск и сёла Отрада, Дубовое, Головнино, Менделеево, Лагунное, Крабозаводское, Малокурильское. Площадь городского округа — 1856,09 км².

Часовой пояс 
Южно-Курильск, как и вся Сахалинская область, находится в часовом поясе, обозначаемом по международному стандарту как Среднеколымское время. Смещение относительно UTC составляет +11:00 (с 26 октября 2014 года по 27 марта 2016 года оно составляло +10:00). Относительно Московского времени часовой пояс имеет постоянное смещение +8 часов и обозначается в России соответственно как MSK+8.

Население 

Посёлок городского типа Южно-Курильск является самым большим населённым пунктом на Курильских островах.

 Национальный состав
По данным переписи 2002 года постоянное население посёлка составляло 5751 человек, 80,3 % из которых — русские, 8,2 % — украинцы, 1,2 % — татары, 1,1 % — белорусы, 1,0 % — казахи, 8,2 % — другие. Имеются также и небольшие диаспоры народов Кавказа.

Достопримечательности 

 Дом дружбы между российским и японским народами
 Православный Храм Живоначальной Троицы, построен в 1999 году. Разобран в 2011 году, на его месте построен новый храм.
 Православный Храм во имя Всех святых, в земле Российской просиявших, располагается в здании бывшего кинотеатра.
 Южно-Курильский районный Дом культуры
 Южно-Курильская центральная районная библиотека имени А.К.Мандрика
 Южно-Курильский краеведческий музей.
 Неолитическая стоянка древнего человека на левом берегу реки Алехина (2000 лет до н. э.).
 Памятник-обелиск в честь освобождения острова, на котором написано: «В этом районе в сентябре 1945 года высадился десант советских войск. Была восстановлена историческая справедливость: исконно русские земли — Курильские острова освобождены от японских милитаристов и навечно воссоединены с матерью-Родиной — Россией».
 Окрестности посёлка и весь район в целом известны богатой природой, вулканами, озёрами, термальными горячими источниками (Горячий Пляж и др.) и прочими естественными достопримечательностями.
 Чертов палец, расположенный в п. Отрадное.
 Мыс Столбчатый, входящий в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО

Промышленность 

В Южно-Курильске в основном занимаются добычей и переработкой рыбы. Работают средние рыбоперерабатывающие и рыбодобывающие предприятия ООО «ПКФ Южно-Курильский рыбокомбинат» и ООО «Дельта», также несколько более мелких предприятий: ООО «Прилив», ООО «Санди», и т.п.

ЗАО «Энергия Южно-Курильская» и МУП «Южно-Курильские электрические сети» осуществляют строительство и эксплуатацию Менделеевской ГеоТЭС мощностью 1,8 МВт (в будущем до 3,4 МВт), и теплоснабжающей станции ГТС-700 (тепловой мощностью 17 ГКал/ч или 20 МВт). В перспективе планируется полностью перевести Южно-Курильск на геотермальное теплоснабжение и отказаться от дорогостоящих завозов угля и дизельного топлива.

ОАО «Курильская горно-геологическая компания», расположенное в Южно-Курильске, занимается геологическим изучением и добычей драгоценных металлов на золоторудных объектах Сахалинской области.

Предупреждение цунами
В результате выполнения в 2006-2010 гг мероприятий федеральной программы организована опорная широкополосная цифровая сейсмическая станция службы предупреждения о цунами «Южно-Сахалинск», которая состоит из центральной станции и четырёх выносных пунктов на удалении от 30 до 70 км от ЦС (в Северо-Курильске, Курильске, Южно-Курильске и Малокурильском).

Транспорт 
Регулярные авиаперевозки по рейсу Южно-Сахалинск — Южно-Курильск осуществляются авиакомпанией «Аврора» в аэропорт Менделеево, расположенный в 15,5 км к юго-западу от Южно-Курильска. Рейсы производятся по расписанию четыре раза в неделю зимой и пять раз в неделю летом самолётами Bombardier Dash-8. Продолжительность перелёта — 1 ч 20 мин. Часто из-за погодных и технических условий происходит задержка или отмена авиарейсов.

Морские пассажирские и грузовые рейсы между Сахалином и Южно-Курильском осуществляются компанией «Сахалин-Курилы» на теплоходах «Игорь Фархутдинов» и «Поларис». Обработка пассажиров и грузов осуществляется на пирсе, построенном в 2011 году в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007—2015 годы». Ввод в эксплуатацию нового здания морского вокзала планируется в 2013 году. Муниципальное унитарное предприятие «Южно-Курильский докер» осуществляет морские транспортные перевозки пассажиров и грузов между островами Кунашир и Шикотан на судах «Надежда» и «Дружба». С Владивостоком грузовое сообщение поддерживается компанией «Квинта» судами «Бурлак» и «Райс», периодичностью один раз в десять дней. Так же доставка грузов осуществляется судами линии Мультифрахт: Владивосток-Сахалин-Курилы.

Двенадцатого января 2016 года впервые в истории посёлка и острова начал свою работу общественный транспорт: семь маршрутов автобуса. Все они являются пригородными и обслуживаются автобусами ПАЗ, принадлежащими ООО "Гарантия".

Связь 
Городские телефонные номера пятизначные. Основным оператором стационарной телефонии является сахалинский филиал ОАО «Ростелеком». В городе работают три оператора сотовой связи: МегаФон, МТС и Теле2.

Климат 

Климат Южно-Курильска является муссонным. Это — одно из наименее контрастных по годовому колебанию температур поселение России. Из-за влияния Тихого океана самыми тёплыми месяцами являются август и сентябрь, а июль является только третьим. При этом октябрь теплее июня. Зима намного мягче, чем на тех же широтах на материке (но лето заметно прохладнее), самым холодным месяцем является февраль. С мая наступает муссон, который длится до декабря с пиком в сентябре.

Южно-Курильск приравнивается к районам Крайнего Севера, хотя среднегодовая температура выше некоторых районов Средней полосы России.
 Среднегодовая температура — +5,1 °C.
 Среднегодовая скорость ветра — 4,9 м/с.
 Среднегодовая влажность воздуха — 82 %.

См. также

Примечания

Ссылки 
 

 

 
Переименованные населённые пункты России